El término huasteca puede referirse a:

a la cultura huasteca, la cultura arqueológica de un pueblo mesoamericano que habitó esa región desde el siglo XVI a. C. hasta la Conquista española;
a la etnia huasteca, descendiente de los portadores de la cultura huasteca prehispánica, concentrada en la actualidad en los estados de San Luis Potosí y Veracruz, México;
a la lengua huasteca, la lengua hablada por la etnia huasteca;
a la Huasteca, región conformada por porciones de los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz, en México, y
al Parque Ecológico de La Huasteca, en Santa Catarina (Nuevo León).